FC Machida Zelvia (FC町田ゼルビア) er en japansk professionel fodboldklub, baseret i Machida, der spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 9. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League 

Machida